Cromwell (stad), een stad op het zuidereiland, Nieuw-Zeeland
 Cromwell (Indiana), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Indiana
 Cromwell (Iowa), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa
 Cromwell (Minnesota), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Minnesota
 Cromwell (Oklahoma), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Cromwell (Engeland), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Nottinghamshire
 Cromwell (toneelstuk), een toneelstuk van Victor Hugo
 Cromwell (film), een Britse film uit 1970 over het leven van Oliver Cromwell
 Cruiser Cromwell, een Britse tank

Engelse staatslieden
 Thomas Cromwell, een Engels staatsman en vertrouweling van Hendrik VIII
 Oliver Cromwell, Lord Protector van Engeland
 Richard Cromwell, zoon van Oliver Cromwell